Верхогляд — українське прізвище. Відомі носії:

 Верхогляд Андрій Леонідович (1995—2022) — український військовик, Герой України.
 Верхогляд Василь Карпович ( 1930) — народний депутат України 2-го скликання.
 Верхогляд Геннадій Вікторович ( 1951) — актор Ростовського музичного театру, Народний артист Росії (2006).
 Верхогляд Дарина Сергіївна ( 1992) — українська спортсменка, академічна веслувальниця, майстер спорту міжнародного класу, багаторазова чемпіонка України.
 Верхогляд Микола Якович (1954—2021) — український військовик. Був командуючим українського миротворчого контингенту у мусульманському анклаві Жепа під час війни у Боснії. Герой України.

Українські прізвища